Ego Trip – album di Kurtis Blow del 1984
 Ego Trip – album dei Papa Roach del 2022

Voci correlate 
 Egotrip – singolo di Tropico del 2020